Molekulska formula -{C15H20Cl2N2}- se može odnositi na:

 BD1018
 BD1031